Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1984-1985 - België
 Eerste klasse 1984-85 (basketbal België)
 Eerste klasse 1984-85 (voetbal België)
 Eerste klasse 1984-85 vrouwen (voetbal Frankrijk)